Соревнования по бегу на 400 метров с барьерами у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 7, 8 и 10 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Состязания прошли по схеме, впервые опробованной на предыдущем чемпионате Европы: двенадцать лучших спортсменок летнего сезона (но не более трёх от страны) напрямую были допущены к участию в полуфинале; остальные участницы стартовали в предварительных забегах, по итогам которых определились оставшиеся полуфиналистки.

Действующей чемпионкой Европы в беге на 400 метров с барьерами являлась Сара Петерсен из Дании.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Легкоатлеты, напрямую допущенные до полуфинала 
На основании результатов, показанных в летнем сезоне 2018 года, от предварительных забегов были освобождены 12 легкоатлеток.

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 

Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 3 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 3 забегах вышла 21 легкоатлетка.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 
Финал в беге на 400 метров с барьерами у женщин состоялся 10 августа 2018 года. Лидер сезона Леа Шпрунгер контролировала ход забега и в начале заключительной прямой имела небольшое преимущество над соперницами. На финише её пыталась достать Анна Рыжикова из Украины, однако Шпрунгер смогла удержать первое место. Она улучшила свой лучший результат в сезоне (54,33) и стала первой чемпионкой Европы в беге на 400 метров с барьерами из Швейцарии. Анна Рыжикова завоевала третью медаль чемпионатов Европы, также в её активе — бронза чемпионата 2012 года и серебро в эстафете в 2014 году.

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег с барьерами на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике